XIV. (14.) Korps bzw. XIV. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XIV. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 XIV. Korps (Österreich-Ungarn)
 XIV. Armeekorps (Wehrmacht)
 XIV Corps (Vereinigte Staaten)
 XIV. SS-Armeekorps